Орнильос-де-Серрато () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Население — 111 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

Покровителями города почитаются священномученик Власий Севастийский и Пресвятая Богородица (Нуэстра Сеньора де Бельбис).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии